Het Faeröers voetbalelftal probeert via kwalificatiewedstrijden deelname af te dwingen aan de eindronden van wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen.

Daarnaast wordt regelmatig een vriendschappelijke interland gespeeld. Onderstaand de uitslagen en eindstand per kwalificatie en de uitslagen van de gespeelde vriendschappelijke interlands.

Kwalificatiewedstrijden

EK 1992

WK 1994

EK 1996

WK 1998

EK 2000

WK 2002

EK 2004

WK 2006

EK 2008

WK 2010

EK 2012

WK 2014

Vriendschappelijke wedstrijden

Voor FIFA / UEFA lidmaatschap

1988-2000

2000-2009

2010-heden

Zie ook 
 Faeröers voetbalelftal